Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2003 vond plaats van 3 tot en met 9 februari 2003 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets. Williams wist voor de tweede keer het toer­nooi van Parijs op haar naam te schrij­ven. Het was haar 21e WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nathalie Dechy en Meilen Tu had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dechy speelde samen met Émilie Loit met wie zij als tweede geplaatst was – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Barbara Schett en Patty Schnyder won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het via een wildcard toegelaten Franse koppel Marion Bartoli en Stéphanie Cohen-Aloro in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Oostenrijkse Schett had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zwitserse Schnyder een.

De Nederlandse Kristie Boogert en Magüi Serna uit Spanje bereikten de halve finale – daarin moesten zij het afleggen tegen Bartoli en Cohen-Aloro. Haar landgenote Kim Kilsdonk en Française Sophie Lefèvre hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi veroverd – daar verloren zij hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Parijs 2003
Parijs